Jabloňka má více významů:

 Jabloňka (přírodní památka) – přírodní památka na severním okraji Prahy
 Jabloňka (zámek) – zámek u stejnojmenné přírodní památky